Igor Siergiejewicz Sajkow (ros. Игорь Сергеевич Сайков; ur. 1985, zm. 17 października 2014 r.) – rosyjski kulturysta.

Życiorys 
Pochodził z Kaługi. Wielokrotnie wygrywał turnieje kulturystyczne, organizowane na szczeblu miasta Moskwy, obwodu moskiewskiego oraz Kaługi. W 2005 roku w konkursie na Mistera Tuły uplasował się na czwartym miejscu. Rok później podczas Mistrzostw Kaługi w Kulturystyce wywalczył dwa złote medale: w kategorii wagowej do 95 kg oraz w kategorii ogólnej. W 2010 startował po raz pierwszy w Mistrzostwach Rosji, organizowanych przez federację PBS (ФБФР). Zajął piąte miejsce wśród mężczyzn o masie ciała nieprzekraczającej 100 kg. Największe sukcesy w jego karierze przypadły na październik 2013 roku. Sajkow zdobył wtedy złote medale na Mistrzostwach Moskwy oraz Mistrzostwach Obwodu Moskiewskiego − w obu przypadkach w kategorii wagowej do 100 kg. Na drugich z zawodów uhonorowano go też srebrem w kategorii generalnej.

Posiadał tytuł mistrza sportu (MC, Мастер спорта) w kulturystyce. Pracował jako trener osobisty.

14 października 2014 roku trafił do szpitala z powodu zapalenia płuc. Hospitalizowany przez trzy dni, zmarł wieczorem 17 października. Miał dwadzieścia dziewięć lat, osierocił dwuletnią wówczas córkę. Sugerowano, że pośrednią przyczyną zgonu kulturysty było stosowanie sterydów anabolicznych, które osłabiły jego układ odpornościowy. Na pięć dni przed śmiercią brał udział w Pucharze Obwodu Kałuskiego w Kulturystyce; został absolutnym zwycięzcą turnieju.

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 Profil Igora Sajkowa w bazie MuscleMemory.ru 
 Igor Sajkow − klip z zawodów kulturystycznych

Rosyjscy kulturyści
Urodzeni w 1985
Zmarli w 2014